Ernouf est un nom :

 Alfred-Auguste Ernouf, Baron Ernouf, (1816–1889), historien et écrivain français ;
 Gaspard Auguste Ernouf (1777–1848), militaire français ;
 Jean Auguste Ernouf (1753–1827), militaire français.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme normand